Esperit, part racional de l'ànima d'una persona
 Esperit (química), denominació alquímica i paleoquímica a les substàncies volàtils que consideraven la part vital d'un cos que podia extreure's per mitjà d'operacions com la destil·lació, la sublimació o la digestió
 Esperit Sant, força divina
 Esperit de nitre o àcid nítric
 Esperit de sal o àcid clorhídric
 Esperit de vi, destil·lat de begudes alcohòliques especialment el vi
 Esperit, ésser incorpori, fantasma
 Esperit angèlic, celeste o àngel
 Esperit infernal, maligne, mal esperit o diable
 Esperit o ànima d’un mort, pot ser equivalent a fantasma